De Scottish League Cup 2006–07 was de 61ste editie van het tweede prestigieuze toernooi in Schotland, vanwege de sponsor ook wel bekend als de CIS Insurance Cup. Het toernooi begon op 8 augustus 2006 en eindigde op zondag 18 maart 2007 met de finale in Hampden Park. Hibernian FC won de League Cup voor de derde keer. In de finale was de club met 5-1 te sterk voor Kilmarnock FC.

Schema

Zie ook
 Schots voetbalkampioenschap 2006/07

2007
Bekervoetbal 2006/07